Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Мазероль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь